Geografia: Isla Mayor (Andalusia), municipi de la província de Sevilla.
 Geografia: Isla Mayor (Múrcia), illa del mar Menor